Карача — один из высших феодальных титулов у некоторых тюркских народов в XV—XVIII веках. Соответствовал титулу «визирь» на Ближнем и Среднем Востоке.

Титул «карача» жаловался ханами в Крымском ханстве, Сибирском ханстве, Большой Ногайской орде и других высшим сановникам, принадлежавшим к наиболее знатным, влиятельным и могущественным родам, имевшим собственные улусы, как правило — родственникам ханской семьи.

Литература 
 Новосельский А. А. «Борьба Московского государства с татарами в XVII веке», Москва 1948
 Скрынников Р. Г. «Ермак», Москва 2008.
Шамильоглу Ю. «Карачи-беи» (сборник «Из истории Золотой Орды, Казань, 1993, с. 44-60

Титулы